Leek (christendom), in de rooms-katholieke en oosters-orthodoxe kerken iedereen die geen wijding heeft ontvangen
Daarvan afgeleid:
leek (persoon), een niet-deskundig persoon, iemand die weinig kennis heeft van een bepaald gebied
leek (boeddhisme), een positie in de hiërarchie van boeddhistische regio's en landen
Leek (Engeland), een plaats in het Engelse graafschap Staffordshire
Leek (gemeente), een voormalige gemeente in de provincie Groningen
Leek (Groningen), een plaats in de gemeente Westerkwartier in de provincie Groningen
 De naam van verschillende voormalige riviertjes (en daarbij gelegen plaatsen) in en rond West-Friesland:
 Kromme Leek
 Oosterleek